Box se poate referi la:

Box, sport în care doi adversari luptă între ei, pe ring, după anumite reguli, cu pumnii îmbrăcați în mănuși speciale; pugilism
Box, o armă albă alcătuită dintr-o piesă din material dur cu găuri pentru degete și cu o creastă în exterior, cu care se atacă ținând pumnul strâns
Box, Gloucestershire, un sat din Anglia
Box, Wiltshire, un sat din Anglia
Box — piele de vițel prelucrată, din care se fac fețe de încălțăminte
 Box (film din 2015) (en), regia Florin Șerban

Vezi și
Boxer (dezambiguizare)